

Toponyme 

 Glatz ou Kłodzko, une ville de Pologne en Basse-Silésie.

Patronyme 

 Helen Glatz (1908-1996), compositrice et professeure de musique anglaise.